Польская кампания может означать:

 Польская кампания вермахта (1939)
 Польский поход РККА